, в замужестве —  — японская сэйю, джей-поп-певица и режиссёр аудиографии; выпускница театрального училища при . Наиболее узнаваемые роли Миямуры, также известной как  — Аска Лэнгли Сорью и Чунь Ли из франшиз «Евангелион» и Street Fighter соответственно. Также пробовалась на роль Рей Аянами. Была в браке за мангакой Накатани Д. в 1998—1999 годах, в 2004 году вышла замуж за Такаюки Сэки. 1 сентября 2004 года родила дочь. В феврале 2011 года стало известно, что Миямура ждёт второго ребёнка, 25 июля родила сына. В июле 2016 года Юко сообщила о разводе с Сэки. До развода жила в Австралии, позже вернулась в Японию. В семье кроме неё есть ещё два старших брата. Являлась ведущей программы FM38.6 на Anium Radio Station.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1996 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 1997 год — 3-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 1998 год — 3-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 1999 год — 10-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю;
 2000 год — 20-е место в Гран-при журнала Animage, в списке лучших сэйю

Фильмография 

;

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный профиль
 Официальный блог

Актрисы озвучивания Японии
Актрисы Японии
Актрисы озвучивания Австралии